Karasek – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta

Karasek, Karásek:
 Hellmuth Karasek – niemiecki dziennikarz, pisarz i krytyk literacki
 Jiří (Josef Antonin) Karásek ze Lvovic – czeski pisarz
 Joanna Karasek – polska dyplomatka, tłumaczka
 Krzysztof Karasek – polski poeta